Stor-Höktjärn kan syfta på:
Stor-Höktjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (42,9 ha)
Stor-Höktjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (9,98 ha)

Se även
Höktjärn